Bernhard Dörries ist der Name folgender Personen:

* Bernhard Dörries (Theologe) (1856–1934), deutscher Theologe und Pastor
 Bernhard Dörries (Maler) (1898–1978), deutscher Maler, Lithograf und Hochschullehrer
 Bernhard Dörries (Filmemacher) (* 1927), deutscher Schriftsteller, Drehbuchautor, Regisseur und Filmeditor